Ел Салто Гранде има више значења:

 Ел Салто Гранде (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто Гранде (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику